Eridano – costellazione celeste dell'emisfero australe
 Eridano – fiume della mitologia greca
 Eridano – antico nome greco del fiume Po
 Eridano – antico fiume a sud di Atene, che scorreva lungo la necropoli di Ceramico, oggi asciutto
 Eridano – nome proprio di persona italiano maschile
 Eridano – imbarcazione (brigantino) della Regia Marina italiana del 1841